Alfred Kowalski (1849–1915) – malarz
 Alfred Kowalski (ok. 1887–1936) – aktor
 Alfred Kowalski (1931–2017) – poseł